Kazanskij – rajon dell'Oblast' di Tjumen', nella Russia asiatica
 Stazione Kazanskij – stazione ferroviaria di Mosca
 Ponte Kazanskij – ponte di San Pietroburgo

 Boris Aleksandrovič Kazanskij – chimico sovietico

Pagine correlate 
Kazanskij rajon
Kazan (disambigua)